Azerbajdžan  ili Azerbejdžan može značiti:

 Republika Azerbajdžan, država u Euroaziji;
 Azerbajdžanska SSR, republika unutar SSSR-a (1936. – 1991.);
 Demokratska Republika Azerbajdžan, bivša država (1918. – 1920.);
 Iranski Azerbajdžan, etničko-jezična regija u Iranu;
 iranske pokrajine: Istočni Azarbajdžan i Zapadni Azarbajdžan;
 Narodna Republika Azerbajdžan, bivša sovjetska država unutar Irana (1945. – 1946.).